Хохдорф ():

 Хохдорф (Люцерн) — коммуна в Швейцарии;
 Хохдорф (Плохинген) — коммуна в Германии;
 Хохдорф (Рис) — коммуна в Германии;
 Хохдорф (управление) — округ в Швейцарии;
 Хохдорф-Ассенхайм — коммуна в Германии.